Acanthocarpus är ett släkte av kräftdjur. Acanthocarpus ingår i familjen Calappidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser

Noter

Externa länkar 

Krabbor
Acanthocarpus